peut désigner :

 , un roman de Frances Hodgson Burnett paru en 1896 ;
 A Lady of Quality, un film réalisé par J. Searle Dawley et sorti en 1913 ;
 A Lady of Quality, un film réalisé par Hobart Henley et sorti en 1924.